Analizator je uređaj za provedbu analize. Analizator može biti:
 analizator, u fizici, ili točnije rečeno analizator elektromagnetskoga zračenja sastavnica je nekog uređaja koja propušta samo zračenje linearno polarizirano u jednome smjeru (polarizator), a zračenje okomito polarizirano na taj smjer prigušuje. Upotrebljava se za utvrđivanje polariziranosti elektromagnetskoga zračenja, a ako je to svjetlost, naziva se optičkim analizatorom.
 analizator, u energetskoj elektrotehnici, može biti mrežni analizator koji je analogni računalni uređaj kojim se ispituje rad složenih visokonaponskih mreža: kretanje djelatne i jalove snage, naponska stanja, struje pri kratkim spojevima, prijelazne pojave i slično. Ispitivanja se provode na modelima koji se prema najprikladnijoj nadomjesnoj shemi ostvaruju električnim otpornicima, a za izmjenične mreže, sklopove i uređaje i električnim kondenzatorima i električnim zavojnicama. Na model ispitivanog objekta priključuju se modeli trošila s promjenljivim značajkama, a sustav se napaja istosmjernim ili izmjeničnim izvorima promjenjivoga napona, frekvencije i faznoga pomaka. Mjernim elementima ili instrumentima koji su uključeni u pojedine organe i čvorove mreže dobivaju se podatci koji se zatim obrađuju računalima.
 analizator (elektronika), u elektronici, informacijskoj i komunikacijskoj tehnici upotrebljavaju se mrežni, signalni i logički analizatori. Mrežnim analizatorom ispituju se računalni mrežni sustavi, slično kao u energetskoj elektrotehnici. Signalnim analizatorom utvrđuje se udio ispitivanih signala u pojedinim frekvencijskim pojasima: spektralni ili Fourierov analizator pokazuje na ekranu osciloskopa amplitude signala u pojedinim pojasima frekvencija, analizator izobličenja uspoređuje signal osnovne frekvencije sa signalima viših harmonijskih frekvencija, a iz toga se utvrđuje izobličenje signala. Digitalni logički analizator je višekanalni uređaj koji se dade programirati, a služi za otkrivanje parazitnih signala i za analizu neperiodičnih digitalnih pojava. Upotrebljava se pri projektiranju i analizi digitalnih sklopova te na njima zasnovanih računalnih ili općenito digitalnih elektroničkih sustava.
 analizator (kemija), u kemiji, automatski uređaj koji omogućuje kemijsku analizu uzoraka uz minimalno sudjelovanje operatora. Upotrebljava se u određivanju mnogobrojnih dijelova (komponenata) u velikome broju uzoraka slične matrice. Početno se razvio za potrebe kliničkih laboratorija, za rutinsko određivanje u dijagnostičkim pretragama. Danas nalazi primjenu i u kontroli industrijskih procesa te u analizi zraka, vode, tla, u farmaceutskoj industriji i poljoprivredi. Prilikom rada uzorci mogu biti u odvojenim posudama u svim fazama kemijske analize, čime je u potpunosti onemogućeno njihovo miješanje, ili mogu biti razdvojeni samo slojem otopine, odnosno mjehurićem zraka u cjevčici kontinuiranoga protočnog analizatora. Njegova proporcionalna crpka (pumpa) kontinuirano potiskuje uzorke i reagencije kroz savitljive cjevčice prema detektoru, pa je on mehanički jednostavniji i jeftiniji.

Izvori